TO je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Tongo.
 dvočrkovna kratica za teritorialno obrambo.

Glej tudi 

Kratice